

Toponímia 
Jara (Assunção) — bairro do Paraguai

Municípios da Espanha 
Alcaudete de la Jara
Belvís de la Jara
El Campillo de la Jara
Martín de la Jara
Mohedas de la Jara
El Real de la Jara
Robledillo de la Jara
Sevilleja de la Jara
Torrecilla de la Jara
Villanueva de la Jara

Estados Unidos 
La Jara (Colorado) — região censitária
La Jara (Novo México) — cidade

Desambiguações de topônimos